Le Rossignol, conte líric rus en tres actes amb música d'Ígor Stravinski
 Gout-Rossignol, municipi al departament de la Dordonya (regió de Nova Aquitània, França)
 Félix-Ludger Rossignol, compositor francès
 Jean Antoine Rossignol (París, 1759 - Anjouan, 1802), general de les Guerres Revolucionàries franceses